Dick – nome proprio di persona inglese e olandese maschile
Dick – parola della lingua inglese, di registro colloquiale basso, per indicare il pene

Acronimi
DIC(K) – acronimo di Democratic Indira Congress (Karunakaran), partito politico del Kerala (India)

Persone
Alfred Dick – dirigente sportivo e imprenditore svizzero
Andy Dick – attore, comico e produttore televisivo statunitense
Daisy Dick – cavallerizza britannica
Douglas Dick – attore statunitense
Florian Dick – calciatore tedesco
Frédéric Dick – calciatore svizzero, figlio di Alfred
John Dick – allenatore di calcio e calciatore scozzese
Jürg Dick – giocatore di curling svizzero
Nigel Dick – regista e musicista britannico
Philip K. Dick – scrittore statunitense
Urs Dick – giocatore di curling svizzero
Vivienne Dick – regista irlandese
Walter Dick – calciatore scozzese naturalizzato statunitense

Altro
17458 Dick – asteroide della fascia principale
Dick – film del 1999 diretto da Andrew Fleming, noto in Italia col titolo Le ragazze della Casa Bianca
Isola di Dick – isola russa dell'oceano Artico

Pagine correlate
Thomas Dick